Rob Jones (ur. 1989) – amerykański koszykarz
 Rob Jones (ur. 1971) – angielski piłkarz
 Rob Jones (ur. 1979) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Robert Jones